Алекса́ндр Ива́нович Соколо́в:
 Соколов, Александр Иванович (1817—1889) — русский инженер-механик флота, первый управляющий пароходного завода в Кронштадте, генерал-лейтенант.
 Соколов, Александр Иванович (1896—?) — сотрудник НКВД, начальник Балахлага, Прорвлага и Онеглага.
 Соколов, Александр Иванович (1913—1972) — комиссар милиции 2-го ранга.
 Соколов, Александр Иванович (1918—1973) — советский художник, живописец и педагог.